Cattedrale di San Lorenzo (cathédrale Saint-Laurent) ou parfois Duomo di San Lorenzo (dôme Saint-Laurent) désigne, en Italie, plusieurs cathédrales dédiées à saint Laurent :

 Cattedrale di San Lorenzo à Gênes, en Ligurie.
 Cattedrale di San Lorenzo de Pérouse, en Ombrie.
 Cattedrale di San Lorenzo de Trapani, en  Sicile.
 Cattedrale di San Lorenzo de Tivoli, dans le Latium
 Cattedrale di San Lorenzo de Grosseto, en Toscane.
 Duomo di San Lorenzo d'Alba, en Piémont.
 Basilica di San Lorenzo de Milan, en Lombardie (ex-cathédrale).

Autres pays
 Duomo di San Lorenzo de Lugano, au  Tessin, en Suisse.

Lorenzo